Олимпийский комитет Камеруна () — организация, представляющая Камерун в международном олимпийском движении. Основан и зарегистрирован в МОК в 1963 году.

Штаб-квартира расположена в Яунде. Является членом Международного олимпийского комитета, Ассоциации национальных олимпийских комитетов Африки и других международных спортивных организаций. Осуществляет деятельность по развитию спорта в Камеруне.

Медали

См. также 
 Камерун на Олимпийских играх

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт Олимпийского комитета Камеруна .

Камерун
Камерун на Олимпийских играх